Гальегос-де-Арганьян () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 47,14 км². Население — 331 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 113 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки